Возвышенка — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Возвышенка — село в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области.
 Возвышенка — село в районе имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Возвышенка — посёлок в Черняховском районе Калининградской области.
 Возвышенка — деревня в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области.